Askersby har flera betydelser:

 Askersby, Örebro kommun ‒ tätort i Örebro kommun
 Askersby, Sunne kommun ‒ by i Sunne kommun